My People – album del 1963 di Duke Ellington
My People – album del 1992 di Joe Zawinul
My People – singolo del 2007 dei The Presets